Политическое бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (; сокр. Политбюро ЦК КПК; до 1927 года — Центральное бюро) — орган Коммунистической партии Китая, осуществляющий надзор за её деятельностью и состоящий из 19—25 членов. В состав Политбюро ЦК КПК входит Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК, состоящий из самых влиятельных членов партии (обычно в состав ПК Политбюро входит от 5 до 9 человек). Члены Политбюро назначаются Центральным комитетом КПК.

Власть Политбюро неограничена, так как все его члены занимают руководящие должности в государственных органах КНР. К тому же некоторые члены Политбюро занимают руководящие посты в провинциях. Политбюро собирается один раз в месяц, а Постоянный комитет Политбюро — каждую неделю. Повестка заседания Политбюро определяется генеральным секретарем ЦК КПК, а решения принимаются на основе всеобщего согласия.

По информации BBC (2012), члены Политбюро ЦК КПК, как правило, лично ничем не владеют и уходят на пенсию, составляющую примерно 900 долларов в месяц.
С 1997 года в Политбюро всегда состоит не менее одной женщины.

См. также 
Политбюро ЦК КПК 19-го созыва

Примечания

Ссылки 

 «Hu Jintao and the Party Politburo» , Winter 2004: Party Affairs, By Alice L. Miller, China Leadership Monitor No. 9